Orde de Sant Gregori, orde pontifici
 Sant Gregori, municipi de la comarca del Gironès

 Sant Gregori (la Cellera de Ter),

 Biografies:
 Sant Gregori II d'Agrigent
 Sant Gregori I, Papa
 Papa Gregori II, Papa
 Papa Gregori III (? - Roma, 741), Papa de l'Església Catòlica (731 -741)
 Sant Gregori VII, Papa
 Sant Gregori X, Papa
 Sant Gregori d'Illiberis o Gregori de la Bètica, escriptor eclesiàstic del , bisbe d'Illiberis (Granada) 
 Sant Gregori d'Òstia, religiós del , bisbe d'Òstia, cardenal i legat pontifici als regnes de Navarra i Castella 
 Sant Gregori d'Utrecht (~700/705 – ~775), membre d'una família noble de Trèveris 
 Sant Gregori Barbarigo, cardenal italià al segle XVII
 Sant Gregori de Nissa o Gregori Nissè, bisbe de Nissa a Capadòcia, sant i pare de l'església grega 
 Sant Gregori de Tours (Clarmont d'Alvèrnia, ~538 - Tours, 594), historiador i hagiògraf gal·loromà i bisbe de Tours 
 Sant Gregori l'Il·luminador (257-325), primer patriarca d'Armènia (298-325), considerat l'evangelitzador d'Armènia, després dels apòstols Bartomeu i Tadeu 
 Sant Gregori de Nazianz, fervent defensor del credo de Nicea
 Sant Gregori Palamàs, monjo i teòleg romà d'Orient del 
 Sant Gregori Taumaturg o de Neocesarea (~213 - ~270), religiós, teòleg i Pare de l'Església

 Jaciment arqueològic de Sant Gregori